

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Bibliografia 
 

French Open 2008
French Open – gra podwójna dziewcząt